Холивуд има више значења:
 Холивуд (Лос Анђелес)
 Холивуд (Алабама)
 Холивуд (Флорида)
 Холивуд (Јужна Каролина)